Ishockey for mænd er en kommende turnering under Vinter-OL 2014 som vil blive afholdt i Sotsji i Rusland, fra 8.-23. februar 2014. Canada er regerende olympiske mestre.

Arenaer

Turneringen skal afvikles i to arenaer i Sotsji. Hovedarenaen bliver Bolsjoj ispalads («Store Ispalads») som forventes at være færdigbygget i 2012. Arenaen vil have en tilskuerkapacitet på 12.000 tilskuere. Den andre arenaen er Sjajba Arena som forventes at være færdigbygget i 2013. Den vil ligge 300 meter fra Bolsjoj ispalads med en forventet tilskuerkapacitet på 7.000 tilskuere.

Kvalifikation

De ni bedste nationer ifølge IIHFs verdensrangliste efter ishockey-VM 2012 er direkte kvalificeret til turneringen. Rusland er direkte kvalificert til turneringen som værts nation. De sidste tre hold er fundet via kvalifikationsturneringen.

Kvalifikationsturneringen var organiseret således at 12 hold mødtes i 3 forskellige turneringer med 4 hold i hver. Vinderen af hver turnering kvalificerede sig til OL.

Seeding

Grundspil

Gruppe A

All tider er lokal tid (UTC+4).

Gruppe B

Alle tider er lokal tid (UTC+4).

Gruppe C

All tider er lokal tid (UTC+4).

Mænd